Сезон 1986 года чемпионата мира по ралли — 14-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя тринадцать этапов, стартовал 18 января в Монако и завершился 7 декабря в США. Последний год с участием машин Группы B, самых мощных за всю историю турнира.

Как и в прошлом году оба зачёта выиграла команда Peugeot, с моделью  Peugeot 205 Turbo 16. На этот раз чемпионом мира стал другой её гонщик из Финляндии — Юха Канккунен, который оказался на тот момент самым молодым чемпионом мира, в возрасте 27 лет и 249 дней. Прошлогодний чемпион Тимо Салонен начал сезон очень неудачно, лишь один раз побывав на подиуме в первой половине чемпионата, но в конце года одержал две победы, и в итоге занял третье место по итогам года.

Команды и пилоты

Обзор сезона 
Основным конкурентом для Peugeot в течение сезона являлась команда Lancia. После гибели Хенри Тойвонена на Ралли Корсики, однозначным лидером команды стал Маркку Ален. Он вступил в жёсткую конкуренцию за титул чемпиона мира с Юхой Канккуненом. В конце года Маркку одержал победу на ралли Сан-Ремо, а Канккунен был дисквалифицирован непосредственно во время гонки по сомнительным техническим причинам (из-за якобы некорректных аэродинамических «юбок» у его машины). Peugeot подала апелляцию в ФИА, которая не нашла нарушений у французской команды, и в итоге отменила все результаты итальянского этапа (единственный подобный случай в истории WRC), лишив Алена звания чемпиона мира. Обладателем заветного титула он был только одиннадцать дней.

Свою первую в карьере победу одержал итальянский гонщик, будущий чемпион мира - Массимо "Мики" Биазьон, а также француз Бруно Саби.

Этапы

Карта этапов

Результаты этапов

Личный зачёт 

Топ-28

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1986 год в автоспорте
Сезоны WRC